Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Catherine Suire che hanno battuto in finale Kathleen Horvath e Marcella Mesker 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Beth Herr (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno)

 Jana Novotná /  Catherine Suire (Campionesse)
 Kathleen Horvath /  Marcella Mesker (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1987